Minarelli (motor) - motor de motocicletas
Minarelli (piloto) - piloto de motociclismo
Enzo Minarelli - artista italiano, fotografo, poeta, escritor, ator
José Augusto Minarelli - empresário e escritor 

Desambiguações de sobrenomes